Williams FW28 — болид Формулы-1, построенный для участия в чемпионате  года командой WilliamsF1. Сезон стал неудачным для шасси — лишь 8 место в Кубке конструкторов для команды.

История 
Шасси 2006 года изначально проектировалось под мотор BMW, однако уже на начальной стадии работ в августе 2005 стало известно, что Williams будет использовать в следующем году моторы частной компании Cosworth. Таким образом, Williams осталась, по сути, единственной полностью частной командой, использовавшей к тому же клиентский двигатель. Кроме того, новым  поставщиком шин стала компания Bridgestone. Ожидания перед началом нового сезона были достаточно велики. Руководители Williams, в частности, заявляли о намерении бороться за третью позицию в Кубке Конструкторов. Подкрепляли эти намерения и результаты испытаний мотора Cosworth CA2006 - в начале сезона он, по-видимому, был самым мощным среди новых моторов V8. На место Ника Хайдфельда в команду пригласили дебютанта - Нико Росберга, сына чемпиона мира 1982 года Кеке Росберга.

Первые гонки так же внушали оптимизм - в Бахрейне дебютант Нико Росберг показал лучший круг в гонке, а в квалификации на Сепанге пилоты команды завоевали второй ряд стартового поля. Но удачная квалификация была сведена на нет двумя отказами моторов в гонке. Но именно с началом европейской части чемпионата начали проявляться многочисленные проблемы, незаметные ранее - в частности, резко обозначилась потеря чувствительности рулевого управления при атаке на поребрик, команду буквально преследовали проблемы с надежностью гидравлики и системы охлаждения двигателя, несколько раз подводил и сам мотор. Проблемы с надежностью сопровождались и отставанием по скорости - если в начале сезона машина по времени на круге уступала только Ferrari и Renault, то к середине сезона пилоты Williams в квалификации зачастую не могли пробиться в первую десятку и уверенно опережали лишь аутсайдеров чемпионата. Ситуация в гонке, как правило, была не лучше. Отставание в темпах развития по ходу сезона стало следствием во-первых недостатка финансирования (команда начала сезон, имея очень солидный дефицит бюджета, вызванный уходом многих её спонсоров в конце 2005), а во-вторых лихорадочными попытками исправить в первую очередь положение с надежностью. В результате, в одиннадцати гонках подряд команде не удалось заработать ни одного очка, а в Кубке Конструкторов зачете Williams откатился на восьмое место. Это худший результат в истории коллектива с 1978 года.

В середине сезона команду покинул создатель болида Йорг Цандер, а Марк Уэббер - первый пилот - подписал контракт на 2007 с Red Bull Racing. Впрочем, были и положительные моменты - новым титульным спонсором стал AT&T, а контракт с Toyota на 2007 год позволил заменить хотя и мощный, но прожорливый и ненадежный мотор Cosworth гораздо более доведённым и надежным японским агрегатом. FW28В с таким двигателем проходил испытания на тестах уже с сентября 2006.

Галерея

Результаты гонок

Ссылки 

Шасси Williams Формулы-1